Оливер Кристенсен (; ) — датский футболист, вратарь клуба «Герта» и сборной Дании.

Клубная карьера 
Кристенсен — воспитанник клубов «Кертеминне» и «Оденсе». 22 октября 2018 года в матче против «Брондбю» он дебютировал в датской Суперлиге в составе последнего. Летом 2021 года Кристенсен перешёл в берлинскую «Герту», подписав контракт на 5 лет.

Международная карьера 
11 ноября 2020 года в товарищеском матче против сборной Швеции Кристенсен дебютировал за сборную Дании. 

В 2021 году Кристенсен в составе молодёжной сборной Дании принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Венгрии и Словении. На турнире он сыграл в матчах против Франции, Исландии, Германии и России.

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Герта» Берлин